Il doppio del Winston-Salem Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Santiago González e Scott Lipsky erano i detentori del titolo ma sono stati eliminati ai quarti di finale da Andre Begemann e Martin Emmrich.

Daniel Nestor e Leander Paes hanno sconfitto in finale Treat Conrad Huey e Dominic Inglot per 7-610, 7-5.

Teste di serie 

  Daniel Nestor /  Leander Paes (campioni)
  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (ritirati)

  David Marrero /  Fernando Verdasco (quarti di finale) 
  Colin Fleming /  Jonathan Marray (primo turno)

Alternate
  Jaroslav Levinský /  Lu Yen-Hsun (primo turno)

Wildcard 

  Eric Butorac /  Frederik Nielsen (semifinale)

  James Cerretani /  Robin Haase (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

ATP World Tour 2013
Winston-Salem Open 2013